Субпрефектура Моока () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, находится в центральной части города, формально является частью Юго-Восточного региона.

Общая площадь 35,2 км². Численность населения — 286 598 жителей.

Субпрефектура Моока состоит из 6 округов:
 Моока (Mooca)
 Татуапе (Tatuapé)
 Пари (Pari)
 Браз (Brás)
 Белен (Belém)
 Агуа-Роза (Água Rasa)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры

Моока